Alain Miéville, originaire de Sédeilles (Vaud), né le  à Fribourg, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il est le frère du footballeur .

Carrière de joueur 
Alain Miéville a débuté en LNA avec Fribourg-Gottéron en 2003. Jusqu'en 2007, il a partagé son temps entre le club fribourgeois et le HC La Chaux-de-Fonds, en LNB, avant d'être transféré au HC Bienne, où il remporte deux titres de champion de LNB et est promu en LNA en 2009.

Il ne connaît cependant pas tout de suite la Ligue nationale A puisqu'il rejoint Lausanne pour la saison 2008-2009. Ne parvenant pas à être promu lors des deux suivantes avec son club, il rejoint à nouveau en 2010 le HC Bienne, qui joue à l'échelon supérieur.

En 2018, il signe un contrat de deux saisons avec le HC La Chaux-de-Fonds en LNB.

Trophées et honneurs personnels 
 Champion de LNB en 2007 et 2008 avec le HC Bienne, ainsi qu'en 2009 et 2010 avec le Lausanne HC
 Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne
 Meilleur pointeur du Lausanne HC lors des saisons régulières 2008-2009 et 2009-2010 de LNB

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| rowspan="2"| 2003-2004|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 2|| 0|| 0| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| HC Fribourg-Gottéron U20|| Juniors Élites A|| 35|| 15|| 12|| 27|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"| 2004-2005|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 42|| 7|| 7|| 14|| 32|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan="2"| 2005-2006|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 38|| 6|| 13|| 19|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 6|| 0|| 2|| 2|| 20|| 16|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| rowspan="3"| 2006-2007|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 14|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 9|| 4|| 3|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Bienne|| LNB|| 21|| 9|| 15|| 24|| 14|| 22|| 8|| 9|| 17|| 58
|-
| 2007-2008|| HC Bienne|| LNB|| 49|| 21|| 34|| 55|| 42|| 17|| 5|| 4|| 9|| 18
|-
| 2008-2009|| Lausanne HC|| LNB|| 47|| 21|| 33|| 54|| 55|| 23|| 11|| 11|| 22||26 
|- 
| 2009-2010|| Lausanne HC|| LNB|| 47|| 23|| 32|| 55||48|| 24|| 13|| 13|| 26||22 
|-
| 2010-2011|| HC Bienne||LNA|| 46|| 4|| 15|| 19|| 10|| 6|| 1|| 2|| 3||4
|-
| 2011-2012|| HC Bienne||LNA|| 50|| 9|| 25|| 34|| 24|| 5|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2012-2013|| HC Ambrì-Piotta||LNA|| 50|| 13|| 20|| 33|| 40|| 5|| 5|| 4|| 9|| 0
|-
| 2013-2014|| HC Ambrì-Piotta||LNA|| 42 || 10 || 12 || 22 || 32 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2014-2015|| Lausanne HC||LNA||49||10||12||22||59||7||1||1||2||25
|-
| 2015-2016|| Lausanne HC||LNA||45 || 3 || 24 || 27 || 14 || 5 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2016-2017|| Lausanne HC||LNA||47 || 7 || 14 || 21 || 14 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 2017-2018|| Lausanne HC||LNA|| 48 || 3 || 7 || 10 || 38 || 6 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2018-2019|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 43 || 20 || 18 || 38 || 32 || 13 || 3 || 4 || 7 || 20 
|-
| 2019-2020|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 39 || 10 || 12 || 22 || 49 || 5 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
| 2021-2022|| HC Yverdon-les-Bains ||  || 4|| 3|| 8|| 11|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| HC Yverdon-les-Bains ||  ||  ||

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en novembre 1985
Naissance à Fribourg (Suisse)
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif vaudois
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Bienne
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Attaquant de hockey sur glace